Кристофер Пол Маллин (; родился 30 июля 1963 в Бруклине, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист и менеджер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Член Зала славы баскетбола.

Карьера игрока 
Маллин играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1985 году он был выбран на драфте НБА под 7 номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз» в котором он впоследствии выступал с 1985 по 1997 год. С 1997 года по 2000 год он играл за «Индиану Пэйсерс». В 2001 году Маллин завершил карьеру, выступая за «Уорриорз». В настоящее время работает аналитиком на канале ESPN. 12 августа 2011 года Маллин был включён в Зал славы баскетбола.

Личная жизнь 
Крис Маллин женат и у него трое сыновей и дочь. Один из его сыновей выступает за баскетбольную команду школы Де-Ла-Сэлле в Калифорнии.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 2005-2006 REPORT CARD: Chris Mullin & Rod Higgins (Golden State of Mind)
 Oscar Robertson Trophy

Выпускники Ксаверианской средней школы
Выпускники университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)
Баскетболисты США
Родившиеся в Бруклине
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола